Алексей Алексеевич Котов: Котов, Алексей Алексеевич (род. 1944) — советский футболист.
 Котов, Алексей Алексеевич (род. 1966) — российский гидробиолог, зоолог и палеонтолог.